Göle (district), een district van de Turkse provincie Ardahan
Göle (stad), de hoofdplaats van het district